Крајишници могу бити:

 Крајишници, општи назив за становнике крајишта, односно крајине
 Крајишници, назив за становнике хабзбуршке Војне крајине
 Крајишници, назив за становнике Босанске Крајине
 Крајишници, назив за становнике Републике Српске Крајине
 Крајишници (Лозница), насеље у општини Лозница, Република Србија

Види још 
 Крајишник (вишезначна одредница)
 Крајина (вишезначна одредница)
 Крајињани (вишезначна одредница)